Прва лига Србије у сезони 2017/2018. је дванаесто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је други степен такмичења у Србији.

На крају сезоне, у виши ранг такмичења (Суперлигу) пласираће се прва два тима. Из лиге ће испасти 4 најлошије пласирана тима. На њихово место, у лигу ће се пласирати два најниже пласирана тима Суперлиге и победници Српских лига Београд, Војводина, Запад и Исток.

Иако је првим местом у Српској лиги Војводина обезбедила пласман у Прву лигу Србије, Братство 1946 из Пригревице, Апатин одустаје од учешћа, као и из претходне сезоне другопласирани Омладинац из Нових Бановаца, тако да ће у лиги учествовати трећепласирани тим, ТСЦ из Бачке Тополе

Промене у саставу лиге

Састав Прве лиге Србије у сезони 2017/18.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Спољашње везе 
 Званични сајт — prvaligasrbije.com

Прва лига Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2017/18.